Il Trimetro è un verso  greco  e latino di tre metri:
 Trimetro giambico
 Trimetro anapestico
 Trimetro coliambico
 Trimetro trocaico